Al-Mansour (Al-Mansur, Al-Mansûr ou Al-Manzor) (en arabe : manṣūr,  « vainqueur »), est un surnom honorifique (laqab) donné à plusieurs souverains de dynasties musulmanes.

Souverains 
Al-Mansur ou une de ses variantes peut désigner :
 Al-Mansûr, Abû Ja`far `Abd Allah ben Muhammad al-Mansûr (714-775), second calife abbasside en 754 ;
 Ismaïl al-Mansûr (915-953), calife fatimide en 946 ;
 Muhammad ibn Abi Amir, surnommé Al-Mansur (en espagnol Almanzor; en portugais Almançor) (938-1002) chef militaire en al-Andalus ;
 Al-Mansûr ben Bulukkîn (?-996), émir ziride en 984 ;
 Al-Mansûr ben an-Nâsir (?-1105), prince hammadide en 1088 ;
 Mansûr al-Amir Bi-Ahkamillah (?-1131), calife fatimide et imam mustalien de 1102 à 1130 ;
 Abû Yûsuf Ya'qûb al-Mansûr (?-1199), calife almohade en 1184 ;
 Al-Malik al-Mansûr Nâsir ad-Dîn Muhammad (1188 - après 1216), sultan ayyoubide d'Égypte, fils du sultan Al-`Aziz `Imâd ad-Dîn `Uthmân et petit-fils de Saladin ;
 Al-Mansûr Nur ad-Dîn `Alî ben Aybak (1146-1259), sultan mamelouk bahrite en 1257 ;
 Al-Mansûr Sayf-ad-Dîn Qala'ûn al-Alfi (?-1280), sultan mamelouk bahrite en 1290 ;
 Al-Adil Zayn-ad-Dîn Kitbugha al-Mansûr (?-1297), sultan mamelouk bahrite en 1295 ;	
 Al-Mansûr Husam ad-Dîn Lajin (?-1299), sultan mamelouk bahrite en 1297 ;	
 Al-Mansûr Sayf ad-Dîn Abû Bakr (?-1341), sultan mamelouk bahrite en 1340 ;
 Mansûr ben Sulayman, éphémère sultan mérinide de Fès en 1359 ;
 Al-Mansûr Salâh ad-Dîn Muhammad (?-1363), sultan mamelouk bahrite en 1361 ;
 Al-Mansûr `Alâ ad-Dîn `Alî (?-1382), sultan mamelouk bahrite en 1376 ;
 Al-Mansûr Abd al-Azîz ben Barquq (?-1405), sultan mamelouk burjite en 1405 ;
 Al-Mansûr `Abd Allah (?-1427), émir rassoulide en 1424 ;
 Al-Mansûr Fakhr ad-Dîn `Uthman (?-1453), sultan mamelouk burjite en 1453 ;
 Ahmad al-Mansûr (Fès 1549-Fès 1603), émir de la dynastie marocaine des Saadiens en 1578 ;
 Ahmed al-Mansour (1578-1603), sixième sultan de la dynastie saadienne, au Maroc.

Patronyme 

 Haifaa al-Mansour (née en 1974), réalisatrice et scénariste saoudienne.

Autre 
Al Mansour peut aussi désigner :
 Al Mansour, ferry appartenant à la Compagnie marocaine de navigation.